The Score (Fugees), een muziekalbum van de Fugees uit 1996 
 The Score - An Epic Journey, een muziekalbum van Epica uit 2005
 The Score (film), een film uit 2001 met Robert De Niro, Edward Norton en Marlon Brando
 The Score Television Network, een Canadees sportkanaal
 the Score (band), indiegroep uit New York